Tweedmouth (deutsch: „Mündung des Flusses Tweed“) kann sich beziehen auf

 ein englisches Dorf am Ufer des Flusses Tweed das gemeinsam mit den Dörfern Spittal und Ord der Kleinstadt Berwick-upon-Tweed eingemeindet wurde.
 den früheren britischen Adelstitel Baron Tweedmouth
 mehrere britische Adelige, die diesen Titel getragen haben
 Dudley Marjoribanks, 1. Baron Tweedmouth (1820–1894), Unterhausabgeordneter und Tierzüchter (Schöpfer der Hunderasse: Golden Retriever)
 Edward Marjoribanks, 2. Baron Tweedmouth (1849–1909), britischer Minister (Marineminister und Lordsiegelbewahrer)
 Dudley Churchill Marjoribanks, 3. Baron Tweedmouth (1874–1935)
 einen innenpolitischer Vorfall in Großbritannien 1908, Tweedmouth-Affäre